Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 wurde am 31. August und 1. September 1966 im Budapester Népstadion ausgetragen.

In diesem Wettbewerb gab es einen Dreifacherfolg für die Zehnkämpfer aus der Bundesrepublik Deutschland. Europameister wurde der EM-Zweite von 1962 Werner von Moltke. Rang zwei belegte Jörg Mattheis. Bronze ging an Horst Beyer.

Bestehende Rekorde 

Eine offizielle Verbesserung des bestehenden EM-Rekords gab es bei diesen Europameisterschaften nicht. Allerdings sind die jeweils erreichten Punktzahlen des Rekordhalters Wassili Kusnezow und des Siegers von 1966 Werner von Moltke nicht miteinander vergleichbar, weil voneinander abweichende Wertungssysteme zur Ermittlung der Punktzahlen eingesetzt wurden. Eine gewisse Vergleichbarkeit ergibt sich jedoch über die Umrechnung der erzielten Leistungen auf der Grundlage der Punktetabelle von 1985. Danach liegt das 1966 durch Werner von Moltke erzielte Resultat von umgerechnet 7607 Punkten um 46 Punkte unter dem Resultat, das Wassili Kusnezow für den Meisterschaftsrekord erreichte (umgerechnet 7653 Punkte).

Festhalten lässt sich, dass Werner von Moltke auf der Grundlage der 1966 aktuellen – also damals offiziell gültigen – Wertung zum Europarekord 228 Punkte und zum Weltrekord 490 Punkte fehlten.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 31. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 1. September – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach einer neuen Punktetabelle von 1964.

Ergebnis 
31. August / 1. September 1966

Vorbemerkungen zu den Punktewerten:
Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Danach wären in den Medaillenrängen Silber und Bronze umgekehrt vergeben worden. Ab Rang zehn hätte es weitere Verschiebungen gegeben. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 Budapest European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 18. Juli 2022
 European Athletics Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1966 Budapest, Decathlon, slidelegend.com (englisch), S. 401 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 18. Juli 2022
 Men Decathlon VIII European Championships 1966 Budapest (HUN), todor66.com, abgerufen am 18. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1966, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 18. Juli 2022
 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn, ifosta.de, abgerufen am 18. Juli 2022
 Alwin J. Wagner, Ein ehedem Großer der Zehnkampf-Zunft wird heute 80 Jahre, lampis.net, abgerufen am 18. Juli 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 29. Juli 2022

Video 
 EUROPEAN ATHLETICS 1966 BUDAPEST DECATHLON VON MOLTKE, youtube.com, abgerufen am 18. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf Manner